Григорий Владимирович Гутоп (12 марта 1853 — после 1917)  —  присяжный поверенный, депутат Государственных дум I, III и IV созывов от Уфимской губернии.

Биография 
Из семьи чиновника, разночинец. Окончил Уфимскую гимназию, затем в 1874 году окончил со степенью кандидата прав юридический факультет Казанского университета. Поступил вольноопределяющимся на военную службу. 
 В 1877—1878 годах участвовал в русско-турецкой войне. 
 В 1878—1884 служил мировым судьей, был непременным членом съезда мировых судей Уфимской губернии. 
 С 1891 присяжный поверенный. Один из лучших адвокатов в Уфе, получил лестное прозвище «Уфимский златоуст». В год зарабатывал до 8 тысяч рублей.
 С 1881 гласный Уфимского уездного земства.
 В 1882—1913 годах гласный Уфимской городской думы. 
 С 1902 гласный Уфимского губернского земства.  
 Участвовал  в съездах земских и городских деятелей в Москве, представляя на них Уфу. Владел земельным участком в 250 десятин и двумя домами (оценены в 2 тысячи рублей).

26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего собрания выборщиков Уфимского губернского собрания. Беспартийный, по взглядам близок к Конституционно-демократической фракции. В Думе с речами не выступал. После роспуска Думы в середине июня 1906 вернулся в Уфу.

15 октября 1907 избран в Государственную думу III созыва от 1-го съезда городских избирателей. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член комиссии по местному самоуправлению, комиссии по городским делам, комиссии по направлению законодательных предположений. Докладчик Комиссии по направлению законодательных предположений. Подписал законопроект «Об изменении Правил о порядке рассмотрения государственной росписи», а также «О введении земства в Сибири», «Об учреждении землеустроительных комиссий в Степном крае», «О найме торговых служащих», «О распространении на Астраханскую губернию Положения о земских учреждениях», «О введении в Архангельской губернии земского самоуправления», «Об изменении городского избирательного закона», «Об отмене смертной казни».

19 октября 1912 избран в Государственную думу IV созыва от 1-го съезда городских избирателей. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член  редакционной и распорядительной комиссий, комиссии по городским делам, комиссии о преобразовании полиции в империи. Член Прогрессивного блока.

В 1916 году за ним значилось имение с 8 служащими в 1 версте от села Таптыково Уфимской губернии.

20 февраля 1917 года в преддверии революции Г. В. Гутоп писал: «Тяжко вообще живется здесь. Что голодаем и мерзнем — это бы пустяки. Все перенести легко, когда есть уверенность, что переносишь ради успеха того дела, которому служишь. А вот когда видишь, что во всем — что дальше, то хуже, — и не видишь хотя бы вдали малого луча света, трудно жить».
 2—13 марта 1917 был главой Комиссии по внутреннему распорядку Думы. 
 14—18 марта 1917 являлся комиссаром Временного комитета Государственной думы (ВКГД) и Временного правительства по сопровождению великого князя Николая Николаевича в Ливадию. 
 19 марта 1917 участвовал в заседании Ялтинского комитета общественной безопасности, в ходе которого дал разъяснения о действиях Временного правительства и ВКГД. 
 В 20-х числах марта в составе делегации думцев находился в действующей армии, объезжал войска 6-го корпуса. 
 8 апреля 1917 избран членом Временного высшего дисциплинарного суда. 
 В конце мая назначается членом Особого Закавказского комитета (ОЗАКОМ -а), переезжает в Тифлис, для участия в работе .
 2 сентября 1917 г., вместе с председателем м членами ОЗАКОМ-а подает в отставку.

В 1918 году был арестован ЧК, освобождён по ходатайству наркома А. Д. Цюрупы (своего бывшего подзащитного), уехал из Петрограда сперва в Гудауту, затем в Майкоп.

В феврале 1920 года упоминается член Майкопской Городской Управы Г. В. Гутоп, по-видимому, речь идёт именно о Григории Владимировиче Гутопе.

Умер в Майкопе в 1924 г.(?)

Семья 
Женат, двое детей: Ольга Григорьевна и Вадим Григорьевич Гутоп.

Награды  
Серебряная медаль «За русско-турецкую войну».

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 153.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 367.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М, 1913. С. 356.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Четвёртый созыв. М, 1913. С. 357.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
  Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 53.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913;
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль - март 1917 года): персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1997. № 8;
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1276. Опись 2. Дело 9а. Лист.48; Фонд 1278. Опись 1 (1-и созыв). Дело 42. Лист 17; Опись 9. Дело 219; Дело.220; Фонд 1327. Опись 1.1905 год. Дело 141. Лист 51; РО РНБ. Фонд 1072. Том 15. Лист 482

Примечания 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Выпускники Уфимской гимназии
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты
Выпускники юридического факультета Императорского Казанского университета
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту